Кастроподаме ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Население — 1812 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Города Леона
Муниципалитеты Леона